Mazzarini o Mazarini o Mazarino o Mazarin puede estar referido a:

Patronímicos 
 Cardenal Mazarino o Giulio Mazzarini (1602-1661), hábil diplomático y político, primero al servicio del papado y más tarde al servicio del reino de Francia (sucesor del cardenal Richelieu).
 Geronima Mazzarini (1614-1656), hermana del cardenal Jules Mazarin (Giulio Mazzarini).
 Pietro Mazzarini (1576-1654), padre del célebre cardenal Jules Mazarin (Giulio Mazzarini).

Seudónimos 
 Jean Mazarin, uno de los seudónimos utilizados por el novelista francés René-Charles Rey (nacido en Túnez el 27 de marzo de 1934).
 Mazarin, seudónimo adoptado por Nicolas Sarkozy para divulgar su obra titulada 'Les lettres de mon château'.

Geografía 
 Mazzarino, municipio siciliano de 293 km².